Сормері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 36 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 391,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сормері на сайті французького Національного інституту географії
 Сормері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сормері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сормері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сормері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна